O coronel Corsino do Amarante foi um dos comandantes da Academia Militar do Realengo, que formava os oficiais do Exército Brasileiro até sua transferência, em 1944, para a atual Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), situada na cidade de Resende, no estado do Rio de Janeiro.

De sua última turma, temos como o membro o Presidente Figueiredo), que foi o último presidente militar, e responsável pela transição entre os governos militares e civil em 1984, com a eleição de Tancredo Neves.

Ligações externas 
 
 

Militares do Brasil